Passerini:
 Carlo Passerini (1793, Florença  1857, Florença), um entomologista italiano
 Carlo Gambacorti-Passerini (º  1957)
 Giovanni Passerini (1816/9, Pieve di Guastalla  1893, Parma), um botânico e entomologista italiano
 Ilario Passerini (º  1952)
 Luigi Passerini Orsini de' Rilli (1816, Florença  1877, Florença), um historiador italiano 
 Luisa Passerini 
 Silvio Passerini (1469, Cortona  1529, Città di Castello), um cardeal italiano do século XVI

Ver também 
 Terranova dei Passerini, uma cidade

 Elachista passerini 
 Ramphocelus passerinii

Sobrenomes da língua italiana
Desambiguações de topônimos